Дэвид Уэ́нем (; 21 сентября 1965, Марриквилл, Сидней, Австралия) — австралийский киноактёр и продюсер. Наибольшую известность получил благодаря ролям Фарамира в кинотрилогии «Властелин колец», Карла в фильме «Ван Хельсинг», Дилия в «300 спартанцев» и Нейла Флетчера в фильме «Австралия».

Ранние годы 
Дэвид Уэнэм родился в Марриквилле, Новый Южный Уэльс, Австралия. У него было пять старших сестёр и старший брат. Он рос в атмосфере католичества, посещал церковную школу.

Личная жизнь 
Дэвид женат на Кейт Эгнью. У пары есть две дочери: Элайза Джейн и Милли.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино